Antena 1 Foz do Iguaçu é uma emissora de rádio concessionada em Puerto Iguazú, porém sediada em Foz do Iguaçu, cidades, respectivamente, da província argentina de Misiones e do estado brasileiro do Paraná. opera no dial FM na frequência 104.5 MHz.

História 
Entre 2010 e 2014 era afiliada à Transamérica Hits e operava na frequência 104.9 MHz, porém em 2014 a emissora trocou a portadora Hits pela Pop e passou a operar em 104.5 MHz. Em 2019, com a mudança de formato da Rede Transamérica e a unificação de suas portadoras, a Transamérica passou a adotar o gênero jovem/adulto-contemporâneo, com foco no Pop e no Rock nacional e internacional com o objetivo de atrair um público entre 25 e 49 anos.

Ligações externas 
 

Estações de rádio do Paraná
Estações de rádio do Brasil
Foz do Iguaçu